Dongmun-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Dongmun-dong, Yeosu, stadsdel i Yeosu, Södra Jeolla, 
 Dongmun-dong, Seosan, stadsdel i Seosan, Södra Chungcheong, 
 Dongmun-dong, Sangju, stadsdel i Sangju, Norra Gyeongsang,